Christkönigskirche nennt man Kirchen, die das Patrozinium Jesu Christi, des Königs, tragen. Das Christkönigsfest ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr der katholischen Kirche. Das Fest wurde 1925 eingeführt, die Kirchen sind daher – sofern nicht ältere Kirchen umgewidmet wurden – vorwiegend der Moderne zuzurechnen.

Botswana 
 Gaborone: Christkönigs-Kathedrale

Brasilien 
 Belo Horizonte: Christkönigs-Kathedrale

Burundi 
 Gitega: Christkönigs-Kathedrale

Dänemark 
 Grönland, Nuuk: Krist Konge Kirke

Deutschland 
 Adendorf: Christ-König (Adendorf)
 Ansbach: Christ-König-Kirche (Ansbach)
 Arendsee: Christ König (Arendsee)
 Augsburg, Stadtteil Hammerschmiede: Christkönig (Augsburg)
 Bad Meinberg: Christkönig (Bad Meinberg)
 Bad Wildungen: Christkönig (Reinhardshausen)
 Berlin
 Adlershof: Christus König (Berlin)
 Lankwitz: Dominikuskloster (Berlin-Lankwitz), Mutterhaus des  Ordensinstituts der Christkönigsschwestern
 Lübars: Christkönig-Kirche (Berlin)
 Bestwig: Christkönig (Bestwig)
 Bielefeld: Christkönig (Bielefeld)
 Bischofsheim: Christkönig (Bischofsheim)
 Bochum: Christ-König-Kirche (Bochum)
 Bonn
 Stadtteil Beuel: Christ-König-Kirche (Holzlar)
 Stadtteil Castell: Kirche des Priorats Christkönig
 Brackenheim: Christus-König-Kirche (Brackenheim)
 Bremen: Christ König (Bremen)
 Dillingen an der Donau: Christkönigskirche (Dillingen an der Donau)
 Düsseldorf, Stadtteil Oberkassel: Christus König (Düsseldorf)
 Elsenfeld: Christkönigskirche (Elsenfeld)
 Essen: Christus-König-Kirche (Essen)
 Falkenstein (Königstein): Christkönig-Kirche (Falkenstein)
 Frasdorf, Ortsteil Wildenwart: Christkönigskirche (Wildenwart)
 Frankfurt am Main
 Westend-Nord: Christ the King (Frankfurt am Main)
 Praunheim: katholische Christ-König-Kirche (Frankfurt-Praunheim)
 Fröndenberg/Ruhr: Christkönig (Warmen)
 Fürth: Christkönig-Kirche (Fürth)
 Geeste: Christus König (Dalum)
 Gemen: Christus König (Gemen)
 Georgsmarienhütte: König-Christus-Kirche (Georgsmarienhütte)
 Gotha: Christkönig (Gotha)
 Gräveneck: Christ-König (Gräveneck)
 Gütersloh: Christ-König-Kirche (Gütersloh)
 Hamburg: evangelisch-lutherische Christ-König-Kirche (Hamburg-Lokstedt)
 Hamminkeln: Christus-König-Kirche (Hamminkeln-Ringenberg)
 Hamm: Christus-König-Kirche (Bockum-Hövel)
 Hauenstein: Christkönig-Kirche (Hauenstein)
 Hecklingen, Ortsteil Cochstedt: Christkönig (Cochstedt) (profaniert)
 Hemer: Christkönig (Hemer)
 Hirschberg an der Bergstraße: Christkönigskirche (Großsachsen)
 Hoyerswerda: katholische Christus-König-Kapelle Dörgenhausen
 Karlsruhe: Christkönigskirche (Karlsruhe)
 Köln: Christ König (Köln), Longerich
 Langenfeld (Rheinland): Christus-König-Kirche, siehe St. Josef (Immigrath) (Mutterkirche)
 Lauchhammer: Christus-König-Kirche (Lauchhammer)
 Leuna: Christ-König-Kirche (Leuna)
 Leverkusen, Stadtteil Küppersteg: Christus König (Küppersteg)
 Linden, Stadtteil Großen-Linden: Christkönig (Linden)
 Mannheim: Christ-König-Kirche (Mannheim)
 Marsberg, Ortschaft Bredelar: Christkönig (Bredelar)
 München: Christkönig (München)
 Münsingen: Christus-König-Kirche (Münsingen)
 Münster: Christus König
 Obersteinbach ob Gmünd: Christkönig (Obersteinbach)
 Oberthal (Saar), OT Güdesweiler: Christkönig-Kirche (Güdesweiler)
 Oer-Erkenschwick: Christus König
 Osnabrück: Christus-König-Kirche (Osnabrück)
 Penzberg: Christkönig (Penzberg)
 Radebeul: Kirche Christus König (Radebeul)
 Ravensburg: Christkönigkirche (Ravensburg)
 Rosenheim: Christkönig (Rosenheim)
 Saarbrücken: Christkönig-Kirche (Saarbrücken)
 Saarlouis: Christkönig (Roden)
 Salzgitter: Christ König (Salzgitter)
 Springe: Christ König (Springe)
 St. Wendel: Christkönig-Kirche (Hoof)
 Stuttgart, Stadtbezirk Vaihingen: Christ-König-Kirche (Stuttgart)
 Titisee-Neustadt: Christkönigskirche (Titisee-Neustadt)
 Todtnau: König-Christus-Kirche (Todtnau)
 Trier: Christkönig-Kirche (Trier)
 Uetersen: Christkönig (Uetersen)
 Untersiemau: Christkönig (Untersiemau)
 Weßling: Christkönig-Kirche (Weßling)
 Westerburg: Christkönigskirche, Pfarrgemeinde Westerburg
 Wilhelmshaven: Christus König (Wilhelmshaven)
 Wittenburg: Christus König (Wittenburg)
 Wölfersheim: Christkönigskirche (Wölfersheim)
 Wolfsegg: Christkönig (Wolfsegg)
 Wuppertal: Kirche Christ König (Wuppertal)
 Zeven: Christ König (Zeven)

Frankreich 
 Hüningen: Église du Christ-Roi

Irland 
 Mullingar: Cathedral of Christ the King

Island 
 Reykjavík: Landakotskirkja, Basilika Krists konungs (Christ-König-Basilika)

Italien 
 Bozen: Christkönigskirche (Bozen)
 La Spezia: Christkönigs-Kathedrale (Cattedrale di Cristo Re)
 Rom: Sacro Cuore di Cristo Re

Japan 
 Niigata: Christkönigs-Kathedrale

Kanada 
 Gaspé (Quebec): Christkönigs-Kathedrale
 Hamilton: Kathedralbasilika Christkönig

Kolumbien 
 Pasto: Cristo Rey

Litauen 
 Panevėžys: Christ-König-Kathedrale

Malta 
 Paola: Christ König

Namibia 
 Lüderitz: Christkönigkirche
 Okatana: Christkönigkirche

Nigeria 
 Aba: Christkönigs-Kathedrale

Österreich 
Kärnten
 Christkönigskirche (Klagenfurt)
 Pfarrkirche Krumpendorf
 Pfarrkirche Mallnitz

Niederösterreich
 Katholische Pfarrkirche Gloggnitz
 Filialkirche Oberlisse
 Christ-Königs-Kirche (Perchtoldsdorf)

Oberösterreich
 Christkönigkirche (Linz)
 Neue Pfarrkirche Münichholz

Steiermark
 Christkönigskirche (Graz)
 Christkönigskirche (Graz-Raach)
 Stadtpfarrkirche Knittelfeld
 Christkönigskirche Autal, Laßnitzhöhe

Wien
 Pfarrkirche Neufünfhaus
 Pötzleinsdorfer Pfarrkirche, Wien XVIII
 Koptische Markuskirche (Wien) vorher: Katholische Christkönigskirche

Polen 
 Christus-König-Kirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 Christkönigskathedrale Kattowitz
 Christkönigskirche (Maciejów) (Matzdorf)
 Christkönigskirche (Radzieje) (Rosengarten)
 Christkönigskirche (Sątoczno) (Leunenburg)
 Christkönigskirche (Skarżyn) (Skarzinnen/Richtenberg)
 Christus-König-Kirche (Świnoujście) (Swinemünde)

Serbien 
 Belgrad: Christkönigs-Konkathedrale

Schweden 
 Göteborg: Kristus Konungen

Schweiz 
 Biel/Bienne BE: Pfarrkirche Christ-König
 Kloten ZH: Pfarrkirche Christkönig
 Staad SG (Gemeinde Thal SG): Christkönigskirche (1967)
 Tavannes BE: Église du Christ-Roi
 Freiburg/Fribourg: Centre paroissial du Christe-Roi
 Nendaz VS, Ortsteil Fey: Église du Christ-Roi

Südafrika 
 Johannesburg: Christkönigs-Kathedrale Johannesburg (katholisch)
 Johannesburg: Anglican Church of Christ the King, Sophiatown

Vereinigtes Königreich 
 Liverpool: Römisch-katholische Metropolitan Cathedral of Christ the King

Vereinigte Staaten 
 Atlanta (Georgia): Christkönigs-Kathedrale
 Lexington (Kentucky): Christkönigs-Kathedrale
 Lubbock (Texas): Christkönigs-Kathedrale
 Superior (Wisconsin): Christkönigs-Kathedrale

Vietnam 
 Nha Trang: Christ-Königs-Kathedrale

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)
Jesus als Namensgeber